Tikal puede referirse a:

 Tikal es la más grande de las antiguas ciudades de los mayas.
 Tikal the Echidna es un personaje de la serie Sonic the Hedgehog de Sega.
 Tikal Records es un sello discográfico guatemalteco.